Murgul (district), een district van de Turkse provincie Artvin
Murgul (stad), de hoofdplaats van het district

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing